Шварцах-им-Понгау (, ) — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.

Входит в состав округа Санкт-Йохан-Понгау. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Андреас Хайтцер (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 20 мест.

 СДПА занимает 17 мест.
 АНП занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург